Gradac je naselje i središte Općine Ružić, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 13 kilometara jugoistočno od Drniša, u jugoistočnom dijelu Petrova polja, u podnožju Svilaje.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 317 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svete Marije

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Ružić